Сборная Венгрии по шахматам представляет Венгрию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Венгерская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2708 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах: Лайош Портиш (20 раз)
 На командных чемпионатах мира: Андраш Адорьян, Аттила Гроспетер, Петер Леко, Дьюла Сакс (все по 2 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Лайош Портиш (8 раз)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Трёхкратный победитель — 1927, 1928, 1978
  Серебряный призёр — 1930, 1937, 1970, 1972, 1980, 2002, 2014
  Бронзовый призёр — 1956, 1966
Всего: 12 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам

  Серебряный призёр — 1985

Всего: 1 медаль

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Серебряный призёр — 1970, 1977, 1980, 1999
  Бронзовый призёр — 1961, 1965, 1973, 1983, 2011, 2015

Всего: 10 медалей

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Андрэ Лилиенталь 2  2-я и резервная доски (1935, 1933)
 На командных чемпионатах мира: 
 Золтон Рибли 2-я доска (1985)
 Аттила Гроспетер 3-я доска (1989)
 Йожеф Пинтер 4-я доска (1985)
 На командных чемпионатах Европы: Лайош Портиш 2  1-я и 2-я доски (1983, 1961); 2  1-я доска (1965, 1977); 3  1-я доска (1970, 1973, 1980)

Неосновные сборные 
На домашнем командном чемпионате Европы в Дебрецене 1992 года на правах хозяев Венгрия выдвинула помимо основной также вторую и третью сборные. Однако их результаты ввелись вне учёта.

Примечания

Ссылки 

Ш
В
Шахматы в Венгрии